Primianus oder Primian ist der Name mehrerer Personen in der Zeit des Frühchristentums.
Als Heilige werden verehrt:
 Primianus und seine Gefährten Saturninus, Victor, Honoratus, Lucius und Hermes starben als Märtyrer In Nikomedia (heute Izmit). Name womöglich auch Priamianus oder Prianus.
 Primianus von Ancona, Bischof und Märtyrer, um 304 n. Chr. in Ancona gestorben
 Primianus starb zusammen mit Libosus, Dominicus, Victor, Honoratus, Saturninus, Crescentius und Secundus nach 258 als Märtyrer in Afrika.
 Primianus (Afrika) († 258), in Nordafrika gestorbener Märtyrer
 Primian von Carthago, ab 391 Bischof von Karthago, Vertreter des dort verbreiteten Donatismus, einer Abspaltung der Westkirche.
 Primian (Kemnath) ist ein Katakombenheiliger, der 1692 nach Kemnath transloziert wurde

Einzelnachweise 

Name